Боррасса́ (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Население — 684 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Borrassà
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны